Ascosiidae är en familj av mossdjur. Ascosiidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Ascosiidae finns 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Ascosiidae